Ни́на Васи́льевна Васи́льева:
 Васильева, Нина Васильевна (1915—1993) — бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Васильева, Нина Васильевна (1937—2018) — мастер художественной отделки стекла, Герой Социалистического Труда.